rok 1204
 Odra 1204 – komputer
 ALGOL 1204 – język programowania
 Ursus 1204 – ciągnik rolniczy
 (1204) Renzia – planetoida przecinająca orbitę Marsa 
 Zdobycie Konstantynopola (1204)
 NGC 1204 – galaktyka spiralna